A42, A-42 ou A.42 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.42, un bombardier monoplan monomoteur triplace.

Histoire 
 A42, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Pharaon assis tenant un flagellum.

Médecine 
 Actinomycose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A42 reliant Kamp-Lintfort à  Dortmund ;
  Autoroute espagnole A-42 reliant Madrid à  Tolède ;
  Autoroute française A42 reliant Lyon à  Pont-d'Ain ;
  Autoroute portugaise A42 reliant Alfena à  Lousada.

Routes
  Route britannique A42 reliant Kegworth à  Appleby Magna ;
  Route nord-irlandaise A42, reliant Maghera à Carnlough.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres